

Aziende 
 Morgan Stanley – banca statunitense
 Stanley Motor Carriage Company – casa automobilistica produttrice di automobili a vapore

Geografia 
Africa
 Palude di Stanley o Palude di Malebo – bacino d'acqua del fiume Congo
 Monte Stanley – vetta più alta della catena del Ruwenzori
Australia
 Stanley – in Tasmania
 Stanley – nello stato di Victoria
Canada
 Stanley – nella Columbia Britannica
 Stanley – nel Nuovo Brunswick
 Port Stanley – nell'Ontario
 Stanley Peak
Cina
 Stanley – città dell'isola di Hong Kong 
Isole Falkland
 Stanley – capitale delle Isole Falkland
Regno Unito
 Stanley – città della contea di Durham
 Stanley – città della contea di West Yorkshire
Stati Uniti d'America
 Stanley – nella Carolina del Nord
 Stanley – nel Dakota del Nord
 Stanley – nell'Idaho
 Stanley – nell'Iowa
 Stanley – nella Louisiana
 Stanley – in Virginia
 Stanley – nella contea di Chippewa, Wisconsin
 Stanley – nella contea di Barron, Wisconsin
 Stanley (Nuovo Messico) nel Nuovo Messico

Stanley Peak 
 Stanley Peak – pagina di disambiguazione per il nome di molti picchi montuosi

Persone 

 Edward Geoffrey Smith Stanley – XIV Conte di Derby
 Erle Stanley Gardner – scrittore statunitense
 George Stanley McGovern – politico statunitense
 Henry Morton Stanley – giornalista ed esploratore britannico
 Kim Stanley Robinson – scrittore statunitense
 Michael Stanley Dukakis – politico statunitense
 Paul Stanley – chitarrista e cantante statunitense
 Samuel Stanley Wilks – statistico statunitense
 Wendell Meredith Stanley – scienziato statunitense

Teatro
 Stanley – opera teatrale della drammaturga britannica Pam Gems

Altro 
 Stanley – serie televisiva del 2001
 Stanley – nome proprio di persona inglese maschile
 Stanley Cup – trofeo dell'hockey su ghiaccio
 9626 Stanley – asteroide del sistema solare
 Stanley – personaggio dei videogiochi Nintendo